Die 13. FIFA Junioren-Fußballweltmeisterschaft (offiziell: FIFA World Youth Championship Argentina 2001) wurde vom 17. Juni bis zum 7. Juli 2001 in Argentinien ausgetragen. 24 Mannschaften (4 afrikanische, 4 asiatische, 6 europäische, 5 süd- und 4 nordamerikanische sowie 1 ozeanische) nahmen am Turnier teil. Spanien, der Weltmeister der 12. Meisterschaft im Jahr 1999 war nicht mit dabei.

Gastgeber Argentinien bezwang im Finale Ghana mit 3:0. Damit sicherte sich Argentinien den 4. Titel und ist nun alleiniger Rekordweltmeister. Den dritten Platz belegte Ägypten, das Paraguay im Spiel um Platz 3 mit 1:0 besiegte. Torschützenkönig und bester Spieler des Turniers wurde mit elf Treffern der Argentinier Javier Saviola.

Die deutsche Mannschaft überstand erstmals seit 1987 wieder die Vorrunde und erreichte das Achtelfinale, in dem man jedoch mit 2:3 gegen Frankreich unterlag. Die Junioren-Teams aus Österreich und der Schweiz konnten sich nicht für die WM-Endrunde qualifizieren.

Spielorte 
Die WM-Spiele wurden in den folgenden sechs Städten ausgetragen:
 Buenos Aires – Estadio José Amalfitani (49.747 Plätze)
 Córdoba – Estadio Olímpico Chateau Carreras (36.000 Plätze)
 Mendoza – Estadio Malvinas Argentinas (36.000 Plätze)
 Rosario – Estadio El Coloso del Parque (39.365 Plätze)
 Salta – Estadio Padre Ernesto Martearena (20.400 Plätze)
 Mar del Plata – Estadio José María Minella (41.246 Plätze)

Teilnehmer

Vorrunde 
Die Vorrunde wurde in sechs Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. Die sechs Gruppensieger und Zweitplatzierten sowie die vier besten Gruppendritten qualifizierten sich für das Achtelfinale.Alle Spiele zur Ortszeit: UTC-3, MESZ-5.

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Gruppe D 

|}

|}

Gruppe E 

|}

|}

Gruppe F 

|}

|}

Drittplatzierte 
Die vier besten Drittplatzierten erreichten neben den jeweils beiden Gruppenersten das Achtelfinale.

!!Gruppe
 || F
 || C
 || E
 || D
 || A
 || B
|}

Finalrunde 
Alle Spiele zur Ortszeit: UTC-3, MESZ-5.

Übersicht

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der Junioren-WM 2001 aufgeführt. Die Sortierung erfolgt nach Anzahl ihrer Treffer bzw. bei gleicher Toranzahl alphabetisch.

Weblinks 
 Junioren-Weltmeisterschaft 2001 bei FIFA.com
 Technischer Bericht der FIFA (PDF; 5,4 MB)

2001
Fußballveranstaltung 2001
Fußball (Argentinien)
Sportveranstaltung in Argentinien